

Geografia 
 Francia
 Arrien – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Arrien-en-Bethmale – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Angeles Arrien – antropologa spagnola
 Gorka Gerrikagoitia Arrien – ex ciclista su strada spagnolo
 Ricardo Arrien – calciatore spagnolo